Вилде:
 Вилде, Раймонд Робертович (род. 1962) — советский волейболист и латвийский волейбольный тренер.
 Гомес да Силва, Вилде — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.